Damir Jurković (1970) – calciatore croato
 Darko Jurković (1965) – compositore e chitarrista jazz croato
 Igor Jurković (1985) – kickboxer, thaiboxer e artista marziale misto croato
 Janko Jurković (1827-1889) – scrittore e giornalista croato
 Ivica Jurković (1973) – cestista sloveno

Voci correlate
 Jurkovič